Satz von Thébault steht für folgende Sätze aus der Elementargeometrie:

 Satz von Sawayama-Thébault über Kreise an einem Dreieck
 Satz von Thébault-Yaglom über Parallelogramme

Siehe auch:
 Probleme von Thébault, drei Probleme aus der Elementargeometrie